Myllypuro – quartiere di Helsinki Est
 Myllypuro – stazione della metropolitana di Helsinki